Wolfgang Pesendorfer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Pesendorfer (Jurist) (1949–2022), österreichischer Jurist und Richter
 Wolfgang Pesendorfer (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1963), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer